Перед рассветом:

 Перед рассветом — пьеса П. К. Какабадзе
 Перед рассветом (фильм, 1953) — режиссёр Кодзабуро Ёсимура.
 Перед рассветом (фильм, 1960)
 Перед рассветом (фильм, 1961) — Арменфильм (СССР)
 Перед рассветом (фильм, 1971) — режиссёр Гугули Мгеладзе
 Перед рассветом (фильм, 1989)
 Перед рассветом (фильм, 1994) (До рассвета) — производство Узбекистана: «Новда» при участии студии «Катарсис», «Армсов-Халидж», локомотивного депо «Бухара-I»
 Перед рассветом (фильм, 1995) — режиссёр Ричард Линклейтер
 Перед рассветом (фильм, 2011) — режиссёр Рафаэль Жакуло

См. также 
 Операция «Перед рассветом»
 Перед восходом солнца